Caseros kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Caseros (kommunhuvudort), Buenos Aires, 
 Caseros (ort), Entre Ríos, 
 Daireaux, kommunhuvudort, Buenos Aires, 
 Departamento de Caseros, kommun, Santa Fe, 

Robotskapade Argentinaförgreningar